Osoby o tym nazwisku:
 Ed Marinaro – amerykański zawodnik futbolu amerykańskiego i aktor
 Michael Marinaro – kanadyjski łyżwiarz figurowy